

Codici 
 TUL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Tulsa, Oklahoma (Stati Uniti d'America)
 tul – codice ISO 639-3 della lingua tula

Persone 
 Magdalena Tul  – cantante polacca